Сен-Валье — муниципалитет в Канаде, провинция Квебек
 Сен-Валье — коммуна во Франции, департамент Вогезы
 Сен-Валье — коммуна во Франции, департамент Дром
 Сен-Валье — коммуна во Франции, департамент Сона и Луара
 Сен-Валье — коммуна во Франции, департамент Шаранта